Nowgoroder Chronik steht für folgende altrussischen Chroniken:

 Erste Nowgoroder Chronik
 Zweite Nowgoroder Chronik
 Dritte Nowgoroder Chronik
 Vierte Nowgoroder Chronik
 Fünfte Nowgoroder Chronik